České příjmení Štěpán nosí více různých osobností:

 Bohumil Štěpán (1905–1983) – český a československý politik, poválečný poslanec za lidovce
 František Štěpán (* 1920) – český fotbalista
 Jan Štěpán (rozcestník) – rozcestník
 Jiří Štěpán (* 1978) – český historik a politik ČSSD
 Josef Antonín Štěpán (Steffan; 1726–1797) – český hudební skladatel
 Marek Jan Štěpán (* 1967) – český architekt
 Martin Štěpán též Stephan (1777–1846) – český luterský kazatel
 Martin Štěpán (politik) (???–1906) – český politik, poslanec zemského sněmu
 Miroslav Štěpán (1945–2014) – český komunistický politik
 Miroslav Štěpán (hasič) – generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
 Pavel Štěpán (1925–1998) – český klavírista, syn Václavův
 Petr Štěpán (rozcestník) – rozcestník
 Václav Štěpán – rozcestník
 Vojtěch Štěpán (* 1985) – český fotbalový záložník

ženy
 Barbora Štěpánová (* 1959) – česká herečka a moderátorka
 Hana Štěpánová (* 1959) – česká politička STAN, starostka Morašic
 Ilona Štěpánová-Kurzová (1899–1975) – česká klavíristka a pedagožka
 Jiřina Štěpánová (* 1930) – československá basketbalistka
 Karla Štěpánová (* 1991) – česká cyklistka, bikerka
 Štěpánka Štěpánová (1906–1992) – česká operní pěvkyně

Externí odkazy